Kolumbija
 Nechi (rijeka)
Nechi (Antioquia, Kolumbija), općina u departmanu Antioquia